Questa notte o mai (This Could Be the Night), film diretto da Robert Wise (1957)
Questa notte o mai (Heute nacht oder nie), film diretto da Daniel Schmid (1972)